Dedić-Golob naziv je sedmog studijskog albuma Arsena Dedića objavljenoga na LP-ju 1977. godine. Diskografska kuća Croatia Records je 2009. objavila digitalno reizdanje tog albuma na CD-u.
Album je suradnja Arsena Dedića i pjesnika Zvonimira Goloba, koji je napisao većinu glazbe i tekstova. Pjesme je aranžirao Radan Bosner.

Popis pjesama

Izvori

Vanjske poveznice 
 Discogs: Dedić* / Golob* ‎– Dedić / Golob
 Youtube: Arsen Dedić - Sve što traje

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1977.